Веслачка дисциплина скиф за мушкарце -{(M1x)}- на Медитеранским играма 2013. одржано је турском граду Адана на језеру Сејхан од 21. до 23. јуна. Учествовало је 8 веслача из исто толико земаља.

Сатница 
Време (UTC+3).

Победници

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама веслачи су били подељени у две групе по четири. Победници група су ишли директно у А Финале (ФА), а остали у репасаж (Р)
 Група 1

 Група 2

Репасаж 
У Репасажу је учествовло 6 веслача. Прва четворица су се пласирали за А финале (ФА), а последље двојица у Б финале за пласман на 7 место.

Финале Б 
У Б финалу је требало да учествују два чанца у борби за 7 место.

Финале А

Извори

Спољашње везе 
 Резултати веслања на Медитеранским играма 2013. на званичном сајту МИ

Веслање на Медитеранским играма 2013.